Leigh Jamieson (né le  à Milton Keynes) est un joueur professionnel de hockey sur glace anglais qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1999-2000 || Milton Keynes Kings || BNL
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Milton Keynes Kings || BNL
|| 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Milton Keynes Kings || BNL
|| 12 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2002-2003 || Milton Keynes Lightning || EPIHL
|| 33 || 3 || 14 || 17 || 34 || 4 || 1 || 1 || 2 || 22 
|-
| 2003-2004 || Milton Keynes Lightning || EPIHL
|| 4 || 0 || 0 || 0 || 6 || 2 || 1 || 2 || 3 || 16 
|-
| 2003-2004 || Belfast Giants || EIHL
|| 52 || 6 || 10 || 16 || 80 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2004-2005 || Belfast Giants || EIHL
|| 45 || 0 || 5 || 5 || 32 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2005-2006 || Belfast Giants || EIHL
|| 44 || 7 || 2 || 9 || 34 || 7 || 3 || 2 || 5 || 8 
|-
| 2006-2007 || Belfast Giants || EIHL
|| 52 || 3 || 11 || 14 || 33 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2007-2008 || Belfast Giants || EIHL
|| 54 || 10 || 9 || 19 || 30 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2008-2009 || Coventry Blaze || EIHL
|| 52 || 3 || 11 || 14 || 33 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2009-2010 || Milton Keynes Lightning || EPIHL
|| 50 || 13 || 34 || 47 || 163 || 2 || 0 || 2 || 2 || 6 
|-
| 2010-2011 || Milton Keynes Lightning || EPIHL
|| 54 || 19 || 30 || 49 || 123 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2011-2012 || Milton Keynes Lightning || EPIHL
|| 53 || 38 || 35 || 73 || 103 || 2 || 2 || 2 || 4 || 0 
|-
| 2012-2013 || Milton Keynes Lightning || EPIHL
|| 51 || 30 || 45 || 75 || 107 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2013-2014 || Milton Keynes Lightning || EPIHL || 54 || 18 || 38 || 56 || 108 || 2 || 1 || 1 || 2 || 14
|-
| 2014-2015 || Milton Keynes Lightning || EPIHL || 47 || 11 || 19 || 30 || 84 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Milton Keynes Lightning || EPIHL || 56 || 14 || 28 || 42 || 79 || 4 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2016-2017 || Milton Keynes Lightning || EPIHL || 54 || 2 || 24 || 26 || 56 || 8 || 2 || 1 || 3 || 10
|-
| 2017-2018 || Peterborough Phantoms  || NIHL || 31 || 11 || 32 || 43 || 14 || 6 || 1 || 5 || 6 || 2
|-
| 2018-2019 || Streatham IHC  || NIHL || 41 || 8 || 35 || 43 || 139 || 2 || 0 || 2 ||  2 || 6 	
|-
| 2019-2020 || Milton Keynes Lightning  || NIHL || 47 || 13 || 40 || 53 || 88 || - || - || - ||  - || -

Références 

Naissance en juillet 1985
Joueur anglais de hockey sur glace
Joueur international britannique de hockey sur glace
Joueur des Belfast Giants
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Coventry Blaze
Joueur du Milton Keynes Lightning